Vlaamse Diabetesvereniging
 Russische Luchtlandingstroepen (Vozdoesjno-Desantnye Vojska)
 Van der Valk (bedrijf)